Ара́н-и-Бидго́ль () — одна из 21 области (шахрестана) иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Аран-э-Бидголь.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Кавират (بخش کویرات)
Население области на 2006 год составляло 89 961 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Исфахана